Jegor Andriejewicz Usaczow, ros. Егор Андреевич Усачёв (ur. 7 sierpnia 1991 w Permie) – rosyjski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w lipcu 2009 w Villach, zaś pierwsze punkty zdobył w tej samej miejscowości w lutym 2010, zajmując 26. miejsce. Po wyjściu z wieku juniorskiego przez kilka lat rzadko występował na arenie międzynarodowej. W sierpniu 2013 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując miejsca w piątej dziesiątce w konkursach w Kuopio. Wystartował na Zimowej Uniwersjadzie 2013, zajmując 36. miejsce na skoczni dużej.

Na Zimowej Uniwersjadzie 2017 ukończył zawody indywidualne na 8. pozycji. W lutym 2017 zajął 8. i 9. miejsce w słabo obsadzonych konkursach Pucharu Kontynentalnego w Erzurum, tym samym zdobywając pierwsze w karierze punkty zawodów tej rangi. 9 września 2017 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując w konkursie w Czajkowskim 49. miejsce. 2 grudnia 2018 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystartował w marcu 2019, zajmując miejsca w czwartej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego w Czajkowskim.

Zdobywał medale mistrzostw Rosji w zawodach drużynowych: w zespole męskim srebrny w 2014 oraz brązowy w 2010, 2013, 2016 i latem 2014, zaś w drużynie mieszanej brązowy w 2015, 2017, 2018 i 2019.

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty J. Usaczowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Permie
Urodzeni w 1991